Brdy is een oefenterrein van het Tsjechische leger in de regio Midden-Bohemen, en maakt deel uit van het district Příbram.
Brdy telt 35 inwoners.

Gemeente in Příbram